Rejeição social
Rejeição de transplante - em medicina, quando o sistema imune do receptor ataca o órgão ou tecido transplantado
Moção de Rejeição - iniciativa do parlamento português que incide sobre o Programa do Governo e pode ser apresentada por qualquer Grupo Parlamentar

Desambiguação